

Pessoas
Alan Cumming
Alfred Cumming
Arthur Cumming

Localidades

Cumming (Iowa)
Cumming (Geórgia)

Veja Também
Cummings

Desambiguação